Гумбатов — фамилия; имеет женскую форму Гумбатова.
 Гумбатов, Галиб (1976) — азербайджанский самбист.
 Гумбатов, Турал Гумбат оглы (1994) — азербайджанский футболист.
 Гумбатов, Фархад Гамбар оглы (1968—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Гумбатова, Тамара Ахмед кызы (1929) — советский азербайджанский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.